Carloman (fill de Carles Martell), (707 - 754), primogènit de Carles Martell, que després d'un curt regnat, abdicà en el seu germà Pipí el Breu
 Carloman I, (751- 771), rei dels francs associat al seu germà Carlemany
 Carloman de Baviera (830 - 880), rei de Baviera i d'Itàlia (fill de Lluís el Germànic)
 Carloman II (~862 - 884), rei de la França Occidental